Žampach ist der Name mehrerer Orte in Tschechien

 Žampach, Gemeinde im Okres Ústí nad Orlicí 
 Žampach, Ortsteil von Jílové u Prahy, Okres Praha-západ
 Žampach, Ortsteil von Kamenný Přívoz, Okres Praha-západ
 Burg Žampach im Okres Ústí nad Orlicí 

Zampach oder Žampach ist der Familienname folgender Personen:

 Jan Kolda von Žampach, böhmischer Adeliger, Hussitenhauptmann, Raubritter
 Thomas Zampach (* 1969), deutscher Fußballspieler